Jan Peter Balkenende (né en 1956) est un homme politique néerlandais. Il est Premier ministre des Pays-Bas de 2002 à 2010 et donne son nom à quatre gouvernements :
 Le cabinet Balkenende I (CDA-VVD-LPF) est le gouvernement des Pays-Bas de juillet à octobre 2002 ;
 Le cabinet Balkenende II (CDA-VVD-D66) est le gouvernement des Pays-Bas de mai 2003 à juin 2006 ;
 Le cabinet Balkenende III (CDA-VVD) est le gouvernement des Pays-Bas de juillet à décembre 2006 ;
 Le cabinet Balkenende IV (CDA-PvdA-CU, puis CDA-CU à partir de février 2010) est le gouvernement des Pays-Bas de février 2007 à octobre 2010.

Homonymie de gouvernement